Lamarre ist der Familienname folgender Personen:

 Émile Lamarre (1886–1963), kanadischer Sänger (Bass)
 Kim Lamarre (* 1988), kanadische Freestyle-Skisportlerin
 Olivier Lamarre (* 1970), französischer Fußballschiedsrichter
 Thomas Lamarre (* 1959), US-amerikanischer Kommunikationswissenschaftler und Japanologe

Siehe auch:
 Lamar
 Lamare
 Lamarr